Big Fish bezeichnet:
 Big Fish, Fantasy-Drama von Tim Burton (2003)
 Big Fish (Band), schwedische Musikgruppe
 Big Fish (DJ), italienischer DJ
 Big Fish (Lied), Lied von FFH
 Big Fish: A Novel of Mythic Proportions, Roman von Daniel Wallace
 Big Fish Games, ein Online-Spieleportal
 The Big Fish, Skulptur von John Kindness
Big Fish (Dartsport), das Beenden eines Double-Out-Leg mit der maximal möglichen Punktzahl von 170

Siehe auch:
 Big-fish-little-pond effect, Theorie über akademische Selbst-Konzepte
 BIGFISH, Berliner Filmproduktionsfirma